El aire lavado es un sistema de generación de confort similar a los sistemas de aire acondicionado, consistente en canalizar un volumen de aire a través de una cortina de agua para aumentar la humedad del mismo. A diferencia del aire acondicionado, éste no cuenta con evaporador ni condensador, y se usan tuberías de gran diámetro para poder inyectarlo donde se requiera. Este tipo de sistemas se usa en naves donde no se necesita una demanda grande e inmediata de enfriamiento, y no cuenta con un termostato para su control de arranque y parada.
El sistema de aire lavado se forma de un equipo denominado como lavadora de aire, este equipo esta integrado por un gabinete de lámina resistente contra la intemperie en sus paredes tiene louvers, en su interior se encuentra un banco de filtros, un sistema de bombeo de agua para mojar los filtros y un ventilador de alta capacidad el cual absorbe aire del exterior por las paredes del gabinete y así mismo pasa el aire por los filtros con el fin de limpiar e inyectar el aire con una mejor calidad y pureza, por medio de una red de ductos se conduce el aire hacia la zona acondicionada y descarga por medio de difusores o rejillas.

Sistemas de climatización